Náhled může být:

 synonymum pro mínění, názor, pohled
 náhled (lékařství) – uvědomování si choroby pacientem, zejména u psychických poruch
 náhled (tisk) – v polygrafii poslední kontrola sazby před tiskem – kontrolní otisk 
 náhled (počítač) – kontrolní obraz dat před jejich definitivním uložením do vnější paměti počítače

Externí odkazy